Села:
 Борщі — Вінницька область, Барський район
 Борщі — Одеська область, Подільський район
Селище:
 Борщі — Одеська область, Подільський район
Станція:
 Борщі — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці

Білорусь 
 Борщі — село в Кобринському районі Брестської області.

Див. також 
 Борщівка
 Борщів
 Боршів
 Борщів (значення)